Павел Федоренко:
* Федоренко, Павел Иосифович (род. 1936) — советский и украинский учёный в области горного дела.
 Федоренко, Павел (род. 1964) — советский и литовский легкоатлет, бегун на средние и длинные дистанции.
 Федоренко, Павел (род. 1999) — эстонский футболист.